Geōrgios Athanasiadīs – calciatore greco, portiere
 Georgios Athanasiadis-Novas – avvocato e politico greco
 Giorgos Athanasiadis – calciatore greco, centrocampista
 Stefanos Athanasiadīs – calciatore greco, attaccante